Bourmont bezeichnet:
 Bourmont, ehemalige Gemeinde im Département Haute-Marne
 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon, Commune nouvelle im Département Haute-Marne

Bourmont ist Namensteil von:
 Louis-Auguste-Victor de Ghaisnes de Bourmont, französischer General und Staatsmann